Enduriment (metal·lúrgia), aplicació de tractaments a un metall per endurir-lo 
 Enduriment (construcció), procés que sofreix el ciment en adormir-se i en el qual adquireix resistència mecànica